Příjmení Klose má několik významných osobností:

 Bob Klose (* 1944), původní kytarista skupiny Pink Floyd
 Josef Klose (* 1947), polský fotbalista
 Miroslav Klose (* 1978), německý fotbalista